Джузеппе Латерца (; род. 12 ноября 1970, Конверсано, Италия) — итальянский прелат и ватиканский дипломат. Титулярный архиепископ Вартаны с 5 января 2023. Апостольский нунций в Центральноафриканской Республике и Чаде с 5 января 2023.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Католические архиепископы
Апостольские нунции в ЦАР
Апостольские нунции в Чаде